Название «Изго́и» носят:
 «Изгои» () — роман С. Е. Хинтон 1967 года, по которому в 1983 году был поставлен одноимённый фильм.
 «Изгои» () — художественный фильм Фрэнсиса Форда Копполы 1983 года, экранизация одноимённого романа С. Е. Хинтон.
 «Изгои» — документальный фильм Александра Ступникова 2009 года.
 «Изгои» () — американский драматический телесериал Fox 1990 года.
 «Изгои» () — научно-фантастический телесериал Би-би-си 2011 года.
 «Изгои» () — американский драматический телесериал WGN America 2016 года.

См. также